Mały Kopieniec – szczyt ponad Doliną Olczyską w Tatrach
 Mały Kopieniec – szczyt ponad Doliną Chochołowską w Tatrach